About a Boy (roman), een roman uit 1998 van de Britse schrijver Nick Hornby
About a Boy (film), een verfilming van dit boek uit 2002
About a Boy (televisieserie), Amerikaanse televisieserie uit 2014